El término ruiseñor del Japón puede referirse a:
 el pájaro de la familia Muscicapidae, Larvivora akahige;
 el pájaro de la familia Leiothrichidae, Leiothrix lutea.